Le tsuke (ツケ) est un terme japonais désignant un coup spécifique lors d'une partie de go. Ce coup consiste à poser une pierre en contact direct avec une pierre adverse.

Le tsuke est cité dans un proverbe de go :
 « Répondre au tsuke par un hane. » (ツケにはハネよ, tsukeniha haneyo)

Voir aussi
 Lexique du go

Lexique du jeu de go